Толе — исчезнувшее село в Балаклавском районе Севастополя.
 Толе — прежнее название села Дачное в Бахчисарайском районе Республики Крым.
 Толе, Кик (род. 1944) — нидерландский хоккеист (хоккей на траве), полузащитник.